Zinkenkogel heißen folgende geographischen Objekte:
 
 Zinkwand, 2442 m, Gipfel der Schladminger Tauern südlich von Schladming, Steiermark (veralteter Name)
 Zinkenkogel (Rottenmanner Tauern), 2233 m, Gipfel zwischen Rottenmann und Bretstein
 Zinken (Dachstein), Ausseer Zinken, 1854 m, Gipfel südlich von Bad Aussee
 Zinkenkopf, Halleiner/Dürrnberger Zinken, 1332 m, Schiberg bei Hallein
 ein Vorberg, ca. 1260 m, des Oisberg-Gipfels, bei St. Georgen an der Reith, Niederösterreich, siehe Alpl (Ybbstaler Alpen)

Siehe auch: 

 Zinke, Zinken